Игорь Гаврилович Мямлин (1931—2011) — историк искусства, художественный критик, педагог, библиофил, заслуженный деятель искусств России.

Биография 
Игорь Гаврилович Мямлин родился 15 августа 1931 года в г. Лысьва Уральской области. С золотой медалью окончил школу.

В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре истории искусств и начал работать в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной (ныне — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица) научным сотрудником Учебного музея.

В 1965 году защитил диссертацию о творчестве В. А. Фаворского. В этом же году ему присвоено учёное звание доцента.

С 1988 года — профессор кафедры теории и истории архитектуры и искусств, в 1989—1995 — заведующий кафедрой.

С 1996 года — профессор-консультант кафедры искусствоведения и культурологии.

Член Союза художников с 1959 г.

В 1986 году ему присвоено почетное звание — Заслуженный деятель искусств РСФСР.

В 1999 году избран действительным членом Петровской академии наук и искусств (СПб). Лауреат премии Кировского завода.

И. Г. Мямлин автор более двухсот научных работ по классическому и современному изобразительному искусству.

В отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) есть личный фонд И. Г. Мямлина. Он насчитывает 1131 единицу хранения и включает многочисленные материалы, отражающие профессиональную и коллекционерскую деятельность Игоря Гавриловича. Одной из составляющих фонда является обширная переписка с известными деятелями российской культуры. Среди них: В. А. Фаворский, В. И. Шухаев, Н. В. Кузьмин, Т. А. Маврина, М. И. Пиков, Ю. М. Непринцев, А. А. Сидоров, Н. И. Соколова.

Скончался 14 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Монографии

Книги и статьи

Коллекции 
В 1955—2000 годах И. Г. Мямлин собирал коллекцию портретов и автопортретов русских художников XX века. Многие работы были подарены авторами из Ленинграда, Москвы, Хабаровска, Киева, Иркутска и других городов. В 2004 году эта коллекция — 363 графических листа и 20 живописных холстов — в полном объёме и безвозмездно была передана Вологодской областной картинной галерее.

Всю жизнь Игорь Гаврилович любил и собирал книги. Он являлся почетным членом Санкт-Петербургской городской секции библиофилов и одним из основателей Санкт-Петербургского клуба библиофилов «Бироновы конюшни». Большое количество раритетов из своей библиотеки И. Г. Мямлин передал в библиотеки Эрмитажа, Русского музея, Государственного университета, Музея городской скульптуры, частные собрания.

Коллекция календарей (на русском и иностранных языках) — XVIII—XX вв., примерно 240 названий передана в Музей истории города.

Коллекция изданий «Слова о полку Игореве» и книг, посвящённых ему, с 1823 г. по 2000 г. (примерно 220 единиц) передана в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, где хранится отдельным фондом.

Примечания

Ссылки 
 

Библиофилы России
Члены Союза художников СССР
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Похороненные на Смоленском православном кладбище